HGV est un sigle qui peut désigner :
 Hepatitis G virus, l'ancien nom anglais du virus GB-C, le virus de l'hépatite G ;
 Heavy goods vehicle (en français, poids lourd), un véhicule routier de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge.